La Gimpo Goldline (Hangul: 김포 도시철도; Hanja: 金浦都市鐵道) est une ligne de métro léger ouverte le 28 septembre 2019. Elle dessert la ville de Gimpo en reliant l'aéroport de la ville à Yangchon. Elle est connectée aux lignes 5 et 9 du métro de Séoul à la station Aéroport international de Gimpo.

Histoire

Infrastructure

Exploitation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Séoul

Liens externes 
 

Gimpo Goldline du métro de Séoul